FLJ est un sigle qui peut désigner :
 Front de libération du Jura ou Front de libération jurassien, un groupe de lutte séparatiste jurassien, dans le cadre de la Question jurassienne, en Suisse.

FLJ est un code qui peut désigner :
 , une société affiliée de , selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code